Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1969 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Rosie Casals und Billie Jean King. Das Finale bestritten Margaret Court und Judy Tegart gegen Patti Hogan und Peggy Michel, das Court und Tegart in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1969